Deep Purple est une œuvre composée en 1933 par le pianiste Peter DeRose ;
 Deep Purple est un groupe de rock britannique formé en 1968 ;
 Deep Purple est le troisième album studio de ce groupe sorti en 1969 ;
  est un album de l'artiste américain Sun Ra sorti en 1973. 

  est un film muet américain réalisé par James Young sorti en 1915 ;
 The Deep Purple est un film muet américain, remake du précédent, réalisé par Raoul Walsh sorti en 1920.